Малый Олений:
 Малый Олений — остров в Баренцевом море, в составе архипелага Новая Земля (Архангельская область).
 Малый Олений — остров в Баренцевом море близ Мурманского берега Кольского полуострова (Мурманская область, Кольский район).
 Малый Олений — пролив между Кольским полуостровом и островом Малый Олений (Мурманская область)
 Малый Олений переулок в Москве.

См. также 
 Олений
 Большой Олений
 Малые Оленьи